Emily Bergl, une actrice anglo-américaine (1975 -)
 Johann Baptist Wenzel Bergl, un peintre allemand (1718 - 1789).